Babbage es un lenguaje de ensamblador de alto nivel para la serie de minicomputadores  GEC 4000.  Recibe su nombre de Charles Babbage, un pionero de la computación.

Ejemplo 
 PROCESS CHAPTER FACTORIAL
 
 ENTRY LABEL ENTRYPOINT
 
 LITERAL TO = 4                              // Assume using the default proforma
 
 EXTERNAL ROUTINE
      OPEN,
      PUT,
      CLOSE,
      TOCHAR
 
 VECTOR [0,19] OF BYTE ANSWER = "factorial x = xxxxxx"
  
 HALF COUNT
 HALF VALUE
 FULL RESULT
 
 //******************************************************************************
 
      ROUTINE FACT(VALUE)
      // return factorial of RA.
 
      VALUE => RESULT
 
      WHILE DECREMENT VALUE GT //0// DO
      <<
           RESULT * VALUE => RESULT
      >>
      RETURN(RESULT)
      END
 
 //******************************************************************************
 
 ENTRYPOINT:
 
      OPEN(TO, 1)
 
      // Print factorials for numbers 1 through 9
      1 => RA
      REPEAT
      <<
           RA => COUNT
           FACT(RA) => RA
           TOCHAR(RA, 7, ANSWER + 13)
           TOCHAR(COUNT, 2, ANSWER + 9)
           PUT(TO, 20, ANSWER)
           COUNT + 1 => RA
      >>
      WHILE RA LT 10
 
      CLOSE(TO)
      STOP(0)
      END
 
 //******************************************************************************

Referencias 

Ensambladores
Lenguajes de programación de sistemas
Charles Babbage